Lubaras — povo da Uganda e República Democrática do Congo
 língua lubara — língua dos lubaras